Yoni (lichaamsdeel), naam voor de vrouwelijke genitaliën in Kamasutra en in Caraïben
 Yoni (strip), stripreeks
 Yoni (stam), een volksgroep in Sierra Leone